Ratzenböck ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Ratzenböck (Anneliese Röck, geb. Polz; * 1934), österreichische Journalistin und Autorin
 Christa Ratzenböck (* 1972), oberösterreichische Mezzosopranistin
 Hans-Jörg Ratzenböck (1943–2016), österreichischer Entertainer und Museumsleiter
 Josef Ratzenböck (* 1929), Jurist und österreichischer Politiker (ÖVP); von 1977 bis 1995 Landeshauptmann von Oberösterreich
 Karl Ratzenböck (1878–1946), österreichischer Politiker
 Maximilian Ratzenböck (* 1991), österreichischer Schauspieler und Kabarettist
 Wilhelm Ratzenböck (1900–1966), österreichischer Ordenspriester und Abt